Óscar Gil Osés (n. 1995), futbolista càntabre.
 Óscar Gil Regaño (Elx, Baix Vinalopó, 1998), futbolista valencià.